Sibio-Bio (Dolok), een plaats in Indonesië
Sibio-Bio (Kotanopan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing